Такмичење у слалому за жене на Зимским олимпијским играма 2014. одржано је зимовалишту Роза Хутор, поред Красне Пољане, 21. фебруара 2014. године. Учествовало је 85 такмичарки из 48 земаља.

Златну медаљу освојила је Микејла Шифрин чиме је постала најмлађа олимпијска победница у алпском скијању.

Резултати 

Прва трка је одржана у 16:45 а друга у 20:15.

Извори 

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2014.